Kansas (staat)

Plaatsen
 Kansas (Alabama)
 Kansas (Illinois)
 Kansas (Oklahoma)
 Kansas City (Kansas)
 Kansas City (Missouri)
 Kansas City (stedelijk gebied), de metropool waarvan deze laatste twee deel uitmaken

Overig
 Kansas (rivier)
 Kansas (band)
 Kansas (album), debuutalbum van de band Kansas